Castro Alves (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Castro Alves (dichter), een Braziliaans dichter